HMS „Campania” – brytyjski okręt-baza wodnosamolotów z okresu I wojny światowej
 HMS „Campania” – brytyjski lotniskowiec eskortowy z okresu II wojny światowej

Campania